Gibson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Gibson County (Indiana)
 Gibson County (Tennessee)